Fiodor Drewicz – generał rosyjski, uczestnik walk z powstańcami kościuszkowskimi, (1767-1816), syn Iwana
 Iwan Drewicz – generał rosyjski, uczestnik walk z  konfederatami barskimi, zm. 1786 lub 1800
 Michał Drewicz – funkcjonariusz Policji Państwowej, zm. 1940, pochowany w Miednoje